Kabinett Eichel bezeichnet folgende Landesregierungen Hessens unter Hans Eichel (SPD):
Kabinett Eichel I (1991–1995)
Kabinett Eichel II (1995–1999)